Choragus sheppardi är en skalbaggsart som beskrevs av Kirby 1819. Choragus sheppardi ingår i släktet Choragus, och familjen plattnosbaggar. Arten är reproducerande i Sverige.

Källor 

Plattnosbaggar
sheppardi